Gospa Vidoška
Vidoška gradina
Vidoška kapetanija
Vidoški grad, stari grad iznad Stoca (stari naziv Vidoška)